La palabra Meolans o Méolans puede referirse a:

 José Meolans (n. 1978), nadador argentino; o
 Méolans-Revel , localidad y comuna de Francia.